Lurz ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Lurz (* 1979), deutsche Schwimmerin, siehe Annika Liebs
 Dagmar Lurz (* 1959), deutsche Eiskunstläuferin
 Ludwig Lurz (1945–2015), deutscher Fußballspieler
 Michael Lurz (* 1851; † nach 1903), Zollbeamter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Raimund Lurz (* 1872), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann in Bad Tölz 
 Stefan Lurz (* 1977), deutscher Schwimmtrainer
 Thomas Lurz (* 1979), deutscher Schwimmer
 Wilhelm Lurz (1902–1990), deutscher katholischer Theologe und Pfarrer